House of Secrets peut désigner :
 La Maison des secrets, un film britannique de 1956 dont le titre original est House of Secrets
 House of Secrets, une série de comic books publiée à partir de 1956 par DC Comics
 House of Secrets, une série de comic books publiée à partir de 1996 par Vertigo
 , un film américain de 1936
 House of Secrets, un téléfilm américain de 1993
 Divorce sous surveillance, un téléfilm américain de 2014 dont le titre original est House of Secrets